Аликлыч Канболатович Канболатов (; род. 17 декабря1989, город Кизилюрт, Дагестанская АССР) — российский боксер. Чемпион мира по версии UBO.Выступает в весовой категории до 72,6 кг.

Биография 
Родился в 1989 году в селе Султанянгиют Кизилюртовского района. По национальности — кумык. Проживает в Ростове-на-Дону.

В октябре 2014 года на шоу профессионального бокса Boxing в красивом стиле победил боксёра из Африки Мада Мауго. и завоевал титул чемпиона мира по боксу по версии UBO.

Примечания

Ссылки 
 На BoxRec
 Федерация Бокса России

Боксёры России
Боксёры 2010-х годов
Боксёры средней весовой категории